Bonucci è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Questo cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipico dell'Italia centrale, è presente prevalentemente in Umbria, Toscana e Lazio.

Potrebbe derivare da Bonuccio, variante del nome Bono.

In Italia conta circa 542 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani